Blahoieve (ucraniano: Великий Буялик) es una localidad del Raión de Ivanivka en el óblast de Odesa del sur de Ucrania. Según el censo de 2001, tiene una población de 1.694 habitantes.

En época soviética fue centro de un raión nacional búlgaro.

Enlaces externos 

Localidades del Raión de Berezivka